Westhoff – comunità non incorporata nello Stato del Texas, Stati Uniti d'America

Persone 
 Clara Westhoff – scultrice tedesca
 Dietrich Westhoff – storico tedesco
 Johann Paul von Westhoff – compositore e violinista tedesco del periodo barocco